Rõuge, un bourg d'Estonie ;
 Rõuge, une ancienne commune d'Estonie incluant le bourg du même nom ;
 Rõuge, une commune créée en 2017 incluant plusieurs anciennes communes dont celle de Rõuge.